Tommy Albelin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Du  à l'été 2016, il occupait le poste d'entraîneur adjoint avec les Devils du New Jersey, avant d'accepter le poste d'adjoint de l'équipe nationale suisse

Carrière de joueur
Après quelques saisons passées avec le Djurgårdens IF en Suède, il rejoint les Nordiques de Québec lors de la saison 1987-1988. Il y passa deux saisons avant d'être échangé aux Devils du New Jersey. Lors de ce premier séjour au New Jersey, il gagna une première fois la Coupe Stanley en 1995.

Il fut échangé la saison suivante aux Flames de Calgary. Il ne revint au New Jersey qu'en 2001-2002. Ce retour lui permit de graver à nouveau son nom sur la Coupe Stanley au terme de la saison 2002-2003. Il revint au jeu une autre saison avant d'annoncer sa retraite au cours de l'été 2004. Après plus d'un an sans jouer au hockey, il revint brièvement au jeu pour aider les Devils en 2005-2006.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1980-1981 ||Stocksunds IF || Allsvenskan ||18 ||6 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 ||Stocksunds IF || Allsvenskan ||22 ||6 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1982-1983 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||19 ||2 ||5 ||7 ||4 ||6 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1983-1984 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||39 ||9 ||4 ||13 ||26 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1984-1985 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||32 ||8 ||8 ||16 ||22 ||8 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|1985-1986 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||35 ||4 ||8 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||33 ||7 ||5 ||12 ||42 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1987-1988 ||Nordiques de Québec ||LNH ||60 ||3 ||23 ||26 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Citadels d'Halifax ||LAH ||8 ||2 ||5 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 ||Nordiques de Québec ||LNH ||14 ||2 ||4 ||6 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1988-1989||Devils du New Jersey ||LNH ||46 ||7 ||24 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 ||Devils du New Jersey ||LNH ||68 ||6 ||23 ||29 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Devils d'Utica ||LAH ||14 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Devils du New Jersey ||LNH ||47 ||2 ||12 ||14 ||44 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1991-1992 ||Devils d'Utica ||LAH ||11 ||4 ||6 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Devils du New Jersey ||LNH ||19 ||0 ||4 ||4 ||4 ||1 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1992-1993 ||Devils du New Jersey ||LNH ||36 ||1 ||5 ||6 ||14 ||5 ||2 ||0 ||2 ||0
|- 
|1993-1994 ||River Rats d'Albany ||LAH ||4 ||0 ||2 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Devils du New Jersey ||LNH ||62 ||2 ||17 ||19 ||36 ||20 ||2 ||5 ||7 ||14
|- 
|1994-1995 ||Devils du New Jersey ||LNH ||48 ||5 ||10 ||15 ||20 ||20 ||1 ||7 ||8 ||2
|-
|1995-1996 ||Devils du New Jersey ||LNH ||53 ||1 ||12 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996||Flames de Calgary ||LNH ||20 ||0 ||1 ||1 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1996-1997 ||Flames de Calgary ||LNH ||72 ||4 ||11 ||15 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Flames de Calgary ||LNH ||69 ||2 ||17 ||19 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Flames de Calgary ||LNH ||60 ||1 ||5 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Flames de Calgary ||LNH ||41 ||4 ||6 ||10 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Flames de Calgary ||LNH ||77 ||1 ||19 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Devils du New Jersey ||LNH ||42 ||1 ||3 ||4 ||4 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||River Rats d'Albany ||LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Devils du New Jersey ||LNH ||37 ||1 ||6 ||7 ||6 ||16 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2003-2004 ||Devils du New Jersey ||LNH ||45 ||1 ||3 ||4 ||4 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2005-2006 ||Devils du New Jersey ||LNH ||36 ||0 ||6 ||6 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

|952 ||44 ||211 ||255 ||417 ||81 ||7 ||15 ||22 ||22

|158 ||30 ||30 ||60 ||120 ||20 ||3 ||2 ||5 ||8

|1983 || || Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 6 |||- 
|1984 || Suède ||Championnat du monde junior || 7 || 1 || 3 || 4 || 10 ||
|-
|1985 || Suède || Championnat du monde || 10 || 1 || 0 || 1 || 10 |||- 
|1986 || Suède || Championnat du monde || 10 || 3 || 0 || 3 || 12 || Médaille d'argent
|-
|1987 || Suède || Championnat du monde || 10 || 1 || 5 || 6 || 12 || Médaille d'or
|- 
|1987 || Suède || Coupe Canada || 6 || 2 || 2 || 4 || 2 || Médaille de bronze
|-
|1989 || Suède || Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 8 |||- 
|1991 || Suède || Coupe Canada || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 ||
|-
|1996 || Suède || Coupe du monde || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 || |- 
|1997 || Suède || Championnat du monde || 11 || 1 || 3 || 4 || 2 || Médaille d'argent
|-
|1998 || Suède || Jeux olympiques || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 ||'''

Trophées et honneurs personnels
1995 et 2003 : remporte la Coupe Stanley avec les Devils du New Jersey

Transactions en carrière
 : échangé aux Devils du New Jersey par les Nordiques de Québec en retour d'un choix de  (Niklas Andersson) lors du repêchage d'entrée dans la LNH en 1989.
 : échangé aux Flames de Calgary par les Devils du New Jersey avec Cale Hulse et Jocelyn Lemieux en retour de Phil Housley et de Dan Keczmer.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Devils du New Jersey.
 : annonce officiellement sa retraite.
 : signe un contrat comme agent libre avec les Devils du New Jersey.

Notes et références 

Naissance à Stockholm
Naissance en mai 1964
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Citadels de Halifax
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Utica
Joueur des River Rats d'Albany
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Flames de Calgary
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois